El nombre de Manuel Carrión puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel Carrión Pinzano (nacido en 1809). Político ecuatoriano nacido en España.
 Manuel Carrión Gútiez (nacido en 1930). Bibliotecario, bibliógrafo y filólogo español.